Georgendorf steht für:
 Georgendorf (Pragsdorf), Ortsteil der Gemeinde Pragsdorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 den deutschen Namen der slowenischen Gemeinde Juršinci
 den deutschen Namen der tschechischen Gemeinde Český Jiřetín im Okres Most
 den deutschen Namen  des Ortsteiles Jurczyce (Skawina) der Gemeinde Skawina bei Krakau 
 den deutschen Namen des Ortsteiles Lubkowo (Miastko) der Gemeinde Miastko im Powiat Bytowski